Богданів дуб — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення у Пилиповецькому лісництві Новоград-Волинському районі Житомирської області.
 Богданів дуб — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення у Вільхівецькому лісництві Звенигородського районі Черкаської області.
 Богданів дуб — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення у Чернігівському районі Чернігівської області, в смт Седнів.

Див. також 
 Дуб Богдана Хмельницького
 Дуб Шевченка
 Дуб звичайний (пам'ятка природи)
 Дуб черешчатий (пам'ятка природи)
 Багатовіковий дуб
 Віковий дуб
 Вікові дуби
 Дуб звичайний (1 дерево)